MacBook Air — линейка ноутбуков серии MacBook с 13,6-дюймовым экраном, выпускаемых компанией Apple с 2008 года, с 2016 по 2022 выпускалась 13,3" версия, а с 2010 по 2016 выпускался 11,6" вариант.

История 

Стив Джобс представил первый MacBook Air на конференции Macworld Conference & Expo 15 января 2008 года. Ноутбук изначально позиционировался как самый тонкий в мире (1,94 см против 1,98 см у прошлого рекордсмена, Toshiba Portege R200 2005 года). MacBook Air первого поколения обладали только 13,3-дюймовым экраном, первая версия была оснащена процессором Intel Core 2 Duo, видеокартой Intel GMA X3100 и съёмным 1,8" 80 Гб PATA жёстким диском; С первого же поколения все возможные компоненты, кроме аудиокарты и модуля wi-fi, были распаяны на материнской плате. В конце 2008 года была представлена вторая версия ноутбука: процессор был обновлён на более быстрый (поколения Penryn) и использована графика Nvidia GeForce, ёмкость жёсткого диска увеличена, а микро-DVI видеопорт был заменён на Mini DisplayPort. В середине 2009 года обновления, прошедшие наряду с линейкой MacBook Pro, показали значительное увеличение ёмкости батареи.

20 октября 2010 года Apple выпустила переработанную 13,3" модель, с улучшенным корпусом, увеличенным разрешением экрана, усиленной батареей и флэш-памятью собственного проприетарного формата вместо 1,8" жёсткого диска. Кроме того, была представлена новая модель с 11,6" экраном, которая обладала меньшей стоимостью, весом, жизнью батареи и производительностью по отношению к модели 13,3", но всё ещё большей, чем у большинства машин на актуальных тогда более дешёвых 11" Intel Atom. Следующие модели от 2011 года были оснащены новыми 1,6- или 1,7-ГГц двухъядерными процессорами Intel Core i5 или 1,8-ГГц, либо двухъядерными процессорами Intel Core i7 (в 13,3" модели), встроенной графической картой Intel HD Graphics 3000 и 4 Гб распаянной оперативной памяти (в 13,3" модели).

11 июня 2012 года Apple выпустила обновлённую модель в том же форм-факторе, как и в предыдущей модели. Новая модель работает на новых (Ivy Bridge) двухъядерных процессорах Intel Core i5 и i7 и имеет два разъёма USB третьего поколения, новую 720p FaceTime камеру, и новый порт MagSafe 2. 10 июня 2013 года на WWDC были представлены новые модели MacBook Air. 11" и 13" модели оснащены новым Haswell ULT 1,3 ГГц двухъядерным Intel Core i5 процессором, с Turbo Boost до 2,6 ГГц (опционально 1.7 ГГц Dual-Core i7, с Turbo Boost до 3,3 ГГц). Минимальная ёмкость SSD составила 128 ГБ. Благодаря тому, что новый ноутбук работает на Haswell процессоре со сниженными частотами и вольтажом, время автономной работы было значительно улучшено по сравнению с предыдущим поколением: 11" модель способна работать без подзарядки до 9 часов, а 13" модель — до 12 часов. В версии 2014 года частота процессора Core i5 в базовой конфигурации вновь увеличена с 1,3 ГГц (Turbo Boost до 2,6 ГГц) до 1,4 ГГц (Turbo Boost до 2,7 ГГц), топовая конфигурация также получила более производительный процессор Core i7 с частотой 1,8 ГГц вместо 1,7 ГГц.

В марте 2015 года новые модели были оснащены процессорами Broadwell, графикой Intel HD Graphics 6000, Thunderbolt 2, более быстрыми накопителями и памятью. В 2017 году 13-дюймовая модель получила увеличение частоты процессора с 1,6 ГГц до 1,8 ГГц, а 11-дюймовая модель была снята с производства. Модель осталась в продаже после того, как Apple выпустила следующее поколение в 2018 году. Она была снята с производства в июле 2019 года. До снятия с производства это был последний ноутбук Apple с портами USB Type-A, дисплеем не-Retina и задним логотипом Apple с подсветкой.

30 октября 2018 года компания Apple выпустила MacBook Air третьего поколения с процессорами Amber Lake, 13,3-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 2560×1600 пикселей, Touch ID, двумя комбинированными портами USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3 плюс один аудиоразъём. Экран отображает на 48 % больше цветов, ободки стали на 50 % уже, чем у предыдущего поколения, и занимает на 17 % меньше объёма. Толщина уменьшилась до 15,6 мм, а вес — до 1,25 кг (2,75 фунта). Он был доступен в трёх вариантах отделки — серебристом, космическом сером и золотистом. В отличие от предыдущего поколения, эта модель не могла поставляться с процессором Intel Core i7.

Базовая модель 2018 года поставлялась с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3 2133 МГц, SSD 128 ГБ, процессором Intel Core i5 (базовая частота 1,6 ГГц, с Turbo до 3,6 ГГц) с Intel UHD Graphics 617.

Apple выпустила обновлённые модели в июле 2019 года с технологией дисплея True Tone и обновлённой клавиатурой-бабочкой, использующей те же компоненты, что и MacBook Pro середины 2019 года. Тест показал, что скорость чтения 256 ГБ SSD в модели 2019 года на 35 % ниже, чем 256 ГБ SSD в модели 2018 года, хотя скорость записи немного выше.

Обновлённые модели были выпущены в марте 2020 года с процессорами Ice Lake, обновлённой графикой, поддержкой вывода 6K для работы с Pro Display XDR и другими 6k-мониторами, а также заменой клавиатуры-бабочки на Magic Keyboard, аналогичную той, что установлена в 16-дюймовом MacBook Pro 2019 года.

10 ноября 2020 года компания Apple анонсировала обновлённый MacBook Air с процессором M1, разработанным Apple, который был выпущен вместе с обновлённым Mac Mini и 13-дюймовым MacBook Pro в качестве первых Mac с новой линейкой процессоров Apple на базе ARM. Устройство не имеет вентиляторов. Также добавлена поддержка Wi-Fi 6, USB 4 / Thunderbolt 3 и Wide color (P3). MacBook Air на M1 может работать только с одним внешним дисплеем; предыдущая модель на базе Intel могла работать с двумя 4K-дисплеями. Камера FaceTime осталась 720p, но Apple рекламирует улучшенный процессор сигналов изображения для более качественного видео.

6 июня 2022 года компания Apple анонсировала полностью обновлённый MacBook Air с чипом M2. Он имеет вырез, как у 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, анонсированных в октябре 2021 года, и плоский дизайн, отказавшись от клиновидного дизайна предыдущих моделей MacBook Air. Apple также анонсировала новый цвет MacBook Air - Midnight.

Модели

См. также 
 Apple MacBook
 MacBook Pro
 Mac Pro
 iMac
 MacBook (Retina)

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Оборудование Apple Inc.
Субноутбуки
Air
Появились в 2022 году в США